Der Hessenpokal 2011 war die 66. Austragung des Fußballpokalwettbewerbs der Männer. Das Finale fand am 10. Mai 2011 im Georg-Gaßmann-Stadion in Marburg statt.

Der Pokalsieger erhält das Startrecht zum DFB-Pokal 2011/12. Ist der Pokalsieger bereits über einen der ersten vier Platz der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, ist der Verlierer des Finals für den DFB-Pokal qualifiziert.

Es dürfen keine zwei Mannschaften eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilnehmen.

Da der SV Wehen Wiesbaden in der Saison 2010/11 unter den ersten vier in der 3. Liga landete, durfte der KSV Hessen Kassel, trotz Finalniederlage, im DFB-Pokal starten.


Teilnehmende Mannschaften 

 Kickers Offenbach (3. Liga)
 SV Wehen Wiesbaden (3. Liga)
 Regionalpokalsieger Darmstadt: TSV Höchst (Kreisoberliga)
 Regionalpokalsieger Frankfurt: TGM SV Jügesheim (Verbandsliga)
 Regionalpokalsieger Kassel: KSV Hessen Kassel (Regionalliga)
 Regionalpokalsieger Wiesbaden: 1. FC Eschborn (Hessenliga)
 Regionalpokalsieger Fulda: TSV Lehnerz (Verbandsliga)
 Regionalpokalsieger Gießen/Marburg: FSV Fernwald (Hessenliga)

Spielplan 

1 Sieg nach Elfmeterschießen

Weblinks 
 Hessenpokal bei http://www.hfv-online.de

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011